Nieuwerhoek (buitenplaats), buitenplaats in de Nederlandse gemeente Stichtse Vecht
 Nieuwerhoek (buurtschap), buurtschap in de Nederlandse gemeente Stichtse Vecht